Habersdorf ist der Ortsname von

 Habersdorf (Gemeinde Ardagger) Dorf in Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Habersdorf (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde von Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Habersdorf (Gemeinde Hartberg), Katastralgemeinde von Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Habersdorf (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft der Gemeinde Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Habersdorf (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Habersdorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Habersdorf (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Großhabersdorf
 Kleinhabersdorf